Hail of Bullets () — голландская дэт-метал группа, образованная в 2006 году.
Лирика песен группы посвящена теме Второй Мировой Войны. Три альбома группы были выпущены на Metal Blade Records. Hail Of Bullets образовались в конце 2006 года, когда гитаристу Стефану Гебеди (Stephan Gebédi), а также вокалисту Мартину Ван Друнену (Martin van Drunen), ударнику Эду Уорби (Ed Warby), басисту Тео ван Ээкелену (Theo van Eekelen) и гитаристу Полу Байнесу (Paul Baayens) пришла в голову идея о создании группы, в жанре дэт-метал «старой школы». Каждый из участников привнес в музыку группы оттенки звучания тех групп, в которых они играли прежде, таких как: Asphyx, Gorefest, Thanatos and Houwitser. После последовали продолжительные сессии, обсуждения о будущем звучании группы и как следствие общие пьянки на которых было решено играть настоящий дэт-метал, в духе Autopsy, Massacre, Bolt Thrower, ранний Death, а также Celtic Frost.

Метал полился как из рога изобилия, и за несколько месяцев было написано достаточно материала для полноценного альбома. В июле 2007 года ребята решили записать промо CD, состоящий из четырех песен. Гуру шведского дэт-метала, Dan Swanö спродюсировал запись на собственной студии «Unisound Studios» и результат не замедлил сказаться.

На Metal Blade Records без колебаний подписали контракт с группой, на запись дебютного альбома …Of Frost And War, который был записан в мае 2008 года. Грохочущие барабаны, рычащие гитары и грозный вокал, с лирикой о битвах на Восточном фронте во Вторую мировую войну, сделали альбом очень влиятельным. Реакция прессы и фанов был потрясающей, последовали приглашения выступить на многих фестивалях и шоу по всей Европе.

За дебютным альбомом последовал шести трековый мини-альбом, под названием Warsaw Rising, выпущенный в июле 2009 года. Он включал в себя две совершенно новые песни, кавер версию на песню Destroyer, Twisted Sister, а также три концертные песни с выступления в 2008 году, на фестивале Party.San Open Air festival. Последовали очередные гастроли, в ходе которых группа впервые выступила в США, на Maryland Deathfest, в 2009 году.

В начале 2010 года, группа начала работу на вторым полноценным альбомом, в очередной раз посвященный теме войны. Вокалист и автор песен Martin van Drunen выбрал новую концепцию альбома, посвященную рассвету и падению Японской империи. Мик Коопман оформил обложку нового альбома, который был спродюсирован Эдом Уорби, а микширование как и прежде прошло через руки вездесущего Дана Сванё.

On Divine Winds был выпущен в октябре 2010 года, и снова реакция была ошеломляющей. Альбом даже попал в немецкие чарты, а также был назван альбомом месяца, различными популярными журналами, такими как: Rock Hard (Germany), Legacy (Germany), и Terrorizer (UK).

В 2011 году группа выступила на многих престижных летних фестивалях Европы, таких как: Hellfest, Wacken Open Air, Summer Breeze, Party.San, Brutal Assault и на многих других. Также группа выступила на Maryland Deathfest во второй раз.

Во второй половине 2012 года, группа приступила к работе над материалом для нового, третьего полноценного альбома.

Состав 
 Соло-гитарист Стефан Гебеди (ex- Phanatos, Legion, Second Hell).
 Вокалист Мартин ван Друнен (ex- Pestilence, Bunkur, Bolt Thrower, Comecon, Asphyx).
 Гитарист Пол Байнес (ex- Asphyx, Cremation, Phanatos).
 Бас-гитарист Тео ван Ээкелен (ex- Judgement Day, Phanatos).
 Барабаны Эд Уорби (ex-Gorefest).

Дискография

Promo 2007 (demo)

…Of frost and war…(О морозе и войне) 2008 
Каждая песня соответствует своему периоду Второй мировой войны (они приведены в скобках). Альбом был приурочен к 9 мая 2008 года. Барабаны и вокал записывались в Роттердаме, а доводка производилась шведским музыкантом и звукорежиссером Даном Сванё в его студии в Стокгольме.

 «Перед бурей» (операция «Барбаросса»)
 «Выступление на Восток»,  (Drang nach Osten
 «Резня на Ладоге» (Прорыв немцев к Ленинграду осенью 1941-го)
 «General winter» (Битва за Москву)
 «Снова в наступление» (Сражение за Кавказ на горе Эльбрус)
 «Ночные ведьмы»,  (о налётах женского 588-го авиаполка на фашистские позиции).
 «„Красные волки“ Сталина» (партизаны)
 «Жестокая атака (19 ноября 1942, 7.30)»,  (контрнаступление Красной Армии под Сталинградом)
 «Сталинград» (продолжение битвы перед битвой на Курске)
 «Глупые приказы» (Гитлеровские приказы) — бонус трек
 «Ад в Карпатских горах»
 «Берлин» (Взятие Берлина)

Warsaw Rising 2009 
Альбом повествует о Варшавском восстании.

On Divine Winds 2010 
Темой альбома служит участие Японии во Второй Мировой войне.

III The Rommel Chronicles 2013 
Сюжет альбома представляет о хрониках Эрвина Роммеля главнокомадующего 7-танковой дивизии

Ссылки 
 «Не дать Фрицу времени…». А. Балиев, К. Никитин. «Российская газета», № 217 (4774) от 10 октября 2008.

Дэт-метал-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Исполнители Metal Blade Records